«Наследники» () — второй роман британского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Голдинга, впервые опубликованный издательством Faber & Faber в 1955 году. «Наследники», который автор называл своим любимым романом, высоко оценивался литературной критикой, усматривавшей в его философской концепции продолжение основных идей первого и самого известного романа Голдинга, «Повелитель мух».

История 
Роман «Наследники» рассматривается исследователями с одной стороны — как развитие основных идей романа «Повелитель мух», с другой — как полемика с «Очерком истории» () Герберта Уэллса, исповедовавшем оптимистический, рационалистский взгляд на прогресс человечества. Голдинг вспоминал, что его отец-рационалист именно эту работу Уэллса рассматривал как «истину в последней инстанции». Times Literary Supplement отмечал, что два эти произведения даже в чём-то близки стилистически.

Содержание 
В центре повествования — события, происходящие в жизни группы неандертальцев. Они ведут мирный, наивный и по-своему человечный образ жизни. В начале романа неандертальцы возвращаются с места зимней стоянки в свой летний лагерь, расположенный в лесу.  Столкнувшись с "новыми людьми" — скорее всего, кроманьонцами — группа несёт потери. Не до конца понимая мотивы и действия "новых людей", оставшиеся в живых неандертальцы Лок (мужчина) и Фа (женщина) пытаются выручить детей из своей группы, захваченных кроманьонцами, для того, чтобы уйти в другое место и там возродить группу. Им это не удается, и взрослые неандертальцы гибнут: Фа река уносит в водопад, а Лок умирает от горя. В последней главе романа дана оценка произошедших событий от лица одного из кроманьонцев, который считает, что действия людей были продиктованы в большей степени страхом перед "лесными дьяволами", чем кровожадностью (нужно отметить, что у Голдинга неандертальцы имеют скорее звериный, чем человечий облик, либо похожи на крупных орангутанов). Группа кроманьонцев уходит из леса на равнины, в надежде больше не встречаться с "лесными дьяволами".

Отзывы критики 
Питер Грин (A Review of English Literature) отмечал явную связь второго романа Голдинга с первым. Автор, писал он, «всего лишь создал вторую рабочую модель для того, чтобы истинную человеческую природу показать под иным углом. Вновь человечество, и только оно одно, порождает зло, и когда Новый человек торжествует, неандерталец Лок плачет — по той же причине, по какой Ральф оплакивал разложение утратившего невинность человечество <в Повелителе мух>». Олдси продолжил ту же параллель в религиозном ключе: хомо сапиенс, по его мнению, олицетворяют Падение человека — не в дарвинистском, но в библейском смысле. Мальчики из «Повелителя мух» регрессируют, неандертальцы — вытолкнуты пришельцами вперёд, к прогрессу, но результат оказывается одинаков.

Примечания 

Уильям Голдинг
Романы на английском языке
Романы 1955 года